Remigius van Reims - rooms-katholiek bisschop en heilige uit de 5e-6e eeuw
Remigius van Rouen - rooms-katholiek heilige uit de 8e eeuw